Plaats in Indonesië
 Montor (Pagelaran), een plaats in het bestuurlijke gebied Pandeglang in de provincie Bantam
 Montor (Banyuates), een plaats in het bestuurlijke gebied Sampang in de provincie Oost-Java